Emergens (engelsk emergence) - emergens er processen hvorved større entiteter, mønstre og regulariteter opstår gennem vekselvirkning mellem mindre eller simplere entiteter, selvom disse ikke selv udviser eller besidder sådanne egenskaber.

Litteratur 
 Emergence (novelle) - en 1984 science fiction bog af David R. Palmer
 Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software - en 2001 bog af Steven Berlin Johnson.
 Emergence, en science fiction bog af Ray Hammond

Musik 
 Emergence (Whit Dickey album), 2009
 Émergence (Natasha St-Pier album), 1996
 Emergence, a 1992 album by R. Carlos Nakai
 Emergence (Miroslav Vitous album), 1985
 Emergence (Neil Sedaka album), 1971
 Emergence: The Music of TNA Wrestling, the fifth studio album of TNA Wrestling

Andre 
 Emergence (Star Trek: The Next Generation) - en 1994 Star Trek: The Next Generation episode.
 Emergence International - et verndensomspændende samfund af kristne videnskabsfolk.